Woodend est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Australie
Woodend, ville de l'État de Victoria ;
Woodend, banlieue d'Ipswich dans le Queensland ;
Woodend, communauté de la Nouvelle-Galles du Sud.

Nouvelle-Zélande
 Woodend, ville de la région de Canterburydans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Woodend,  banlieue rurale de la cité d’Invercargill ;
 Woodend, une ville de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande, située dans la région de Canterbury.

Royaume-Uni
Woodend, village près d'Egremont en Cumbria ;
Woodend, divers lieux près d'Ulpha en Cumbria ;
Woodend, village du Northamptonshire.

Voir aussi

Homonymie de toponyme